

Чеславув — село в гміні Жихлін Кутновського повіту Лодзинського воєводства
 Чеславув — село в гміні Пацина Ґостинінського повіту Мазовецького воєводства